Johann Friedrich ist der Name folgender Personen:

 Johann Friedrich I. (Hohenlohe-Öhringen) (1617–1702), Graf zu Hohenlohe-Neuenstein-Öhringen
 Johann Friedrich II. (Hohenlohe-Öhringen) (1683–1765), Graf zu Hohenlohe-Neuenstein-Öhringen
 Johann Friedrich (Pommern) (1542–1600), Herzog von Pommern-Wolgast-Stettin
 Johann Friedrich (Württemberg) (1582–1628), Herzog von Württemberg
 Johann Friedrich (Pfalz-Hilpoltstein) (1587–1644), Pfalzgraf und Herzog von Pfalz-Hilpoltstein
 Johann Friedrich (Braunschweig-Calenberg) (1625–1679), Herzog von Calenberg
 Johann Friedrich von Schleswig-Holstein-Gottorf (1579–1634), evangelischer Erzbischof von Bremen, Fürstbischof von Lübeck und Bischof von Verden
 Johann Friedrich von Württemberg (1637–1659), Erbprinz
 Johann Friedrich (Brandenburg-Ansbach) (1654–1686), Markgraf von Brandenburg-Ansbach
 Johann Friedrich zu Castell-Rüdenhausen (1675–1749), Graf von Castell-Rüdenhausen
 Johann Friedrich (Schwarzburg-Rudolstadt) (1721–1767), Fürst von Schwarzburg-Rudolstadt
 Johann Friedrich von Anhalt-Zerbst (1695–1742), Prinz von Anhalt-Zerbst und General

Siehe auch:
 Johannes Friedrich (Begriffsklärung)